William Pelletier (né le  à Saint-Jean-Chrysostome, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie 

Il commence sa carrière junior avec les Commandeurs de Lévis dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec en 2008-2009. Il devient professionnel en fin de saison 2016-2017 avec les IceHogs de Rockford.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2008-2009 || Commandeurs de Lévis || LHMAAA ||38 ||10 ||12 ||22 ||10 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2009-2010 || Commandeurs de Lévis || LHMAAA ||42 ||16 ||36 ||52 ||68 ||10 ||10 ||13 ||23 ||46
|-
|2010-2011 || Lions du Collège régional Champlain St. Lawrence || LHCQ ||27 ||14 ||29 ||43 ||50 ||6 ||2 ||10 ||12 ||2
|-
|2011-2012 || Lions du Collège régional Champlain St. Lawrence || LHCQ ||24 ||16 ||22 ||38 ||106 ||8 ||7 ||1 ||8 ||16
|-
|2012-2013 || Lions du Collège régional Champlain St. Lawrence || LHCQ ||11 ||8 ||12 ||20 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Muskies de Lindsay || LHJO ||13 ||5 ||5 ||10 ||6 ||9 ||3 ||5 ||8 ||14
|-
|2013-2014 || Université de Norwich || ECAC-East ||30 ||10 ||11 ||21 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Université de Norwich || ECAC-East ||23 ||16 ||25 ||41 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Université de Norwich || NEHC ||7 ||9 ||9 ||18 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Université de Norwich || NEHC ||23 ||18 ||28 ||46 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 	
|2016-2017 || IceHogs de Rockford || LAH ||8 ||3 ||4 ||7 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || IceHogs de Rockford || LAH ||69 ||14 ||15 ||29 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || IceHogs de Rockford || LAH ||41 ||7 ||10 ||17 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Mariners du Maine || ECHL ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
|2020-2021 || EHC Linz || EBEL || 47 || 12 || 26 || 38 || 96 || - || - || - || - || -
|-

En Coupe Telus 

|-
|2009-2010 || Commandeurs de Lévis || Coupe Telus ||5 ||2 ||2 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Récompenses 

 LHCQ
 Champion avec les Lions du Collège régional Champlain St. Lawrence lors de la saison 2010-2011.
 NCAA Division III (ECAC-East)
 Joueur de l'année en 2014-2015.
 NCAA Division III (NEHC)
 Première équipe de la conférence en 2016-2017.

Notes et références 

Naissance en décembre 1992
Naissance au Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Mariners du Maine (ECHL)
Joueur du Rocket de Laval
Joueur du EHC Liwest Linz